Kangel steht für:

Geografie:

 ein Dorf in der Stadt Niamey in Niger, siehe Ganguel
 ein Village Development Committee im Distrikt Solukhumbu in Nepal, siehe Kangel (Solukhumbu)

Personen:

 Anton Kangel (1825–1902), österreichischer Bildhauer